Saint-Jean-sur-Reyssouze é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Saint-Jean-sur-Reyssouze apresentava uma população de 684 habitantes, distribuídos por 368 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain